Спрингис (Спринге) — латышская фамилия.

Известные носители:

 Спрингис, Карл Яковлевич (1903-1987)— советский геолог, первооткрыватель рудных месторождений Колымы, доктор геолого-минералогических наук, первый директор ВНИИМорГео, декан географического факультета Латвийского государственного университета, профессор.
 Спрингис, Екатерина Эдуардовна — российский историк, исследователь усадебной архитектуры, кандидат исторических наук (1999).

Примечания